La gara dei 20 km individuale maschile di biathlon dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 15 febbraio 2018, a partire dalle ore 20:20 (UTC+9), presso il centro di biathlon di Alpensia.

Il biatleta norvegese Johannes Thingnes Bø ha conquistato la medaglia d'oro, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente allo sloveno Jakov Fak e all'austriaco Dominik Landertinger.

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 
 

20 km individuale maschile